Le mot feijão est initialement un nom commun portugais, qui signifie « haricot ». Il est aussi devenu un nom propre désignant des personnes et des lieux.

Culture et société 

 Feijão com Arroz, un album solo de la chanteuse brésilienne Daniela Mercury, sorti en 1996 ;
 , une chanson de cet album.

Anthroponyme

Patronyme 

  (1850-1918), un médecin et hygiéniste portugais ;
 Manoel Elísio Feijão (1957-), plus connu sous le nom de , un compositeur, violoniste et chanteur brésilien.

Pseudonyme 

 , de son vrai nom Antonio Filipe Gonzaga de Aquino (1992-), un footballeur brésilien ;
 Feijão, de son vrai nom João Olavo Souza (1988-), un joueur de tennis brésilien ;
 , de son vrai nom Rafael Cavalcante (1980-), un lutteur brésilien ;
 , de son vrai nom Jéfferson Marques da Conceição (1978-), un footballeur brésilien ;
 , de son vrai nom Ricardo Fernandes Pinto (1960-), un musicien et bassiste brésilien de musique populaire brésilienne ;
 , de son vrai nom Vitor Correia da Silva (1996-), un footballeur brésilien.

Toponyme 
  est un quartier de la municipalité de Brumadinho, dans la microrégion de Belo Horizonte (État du Minas Gerais, Brésil).

Voir aussi 
 Feijoada, un plat populaire à base de haricots noirs au Portugal et au Brésil.

Patronyme portugais
Patronyme brésilien